Live! – album koncertowy zespołu Bob Marley & The Wailers wydany w 1975 roku.

Lista utworów

Przypisy 

Albumy koncertowe Boba Marleya & The Wailers
Albumy muzyczne wydane w roku 1975
Albumy Island Records
Albumy wyprodukowane przez Chrisa Blackwella